Уртадо () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Альберто Уртадо (1901—1952) — чилійський єзуїт, суспільний діяч, адвокат, святий Католицької церкви, Апостол Чилі.
 Гарсія Уртадо де Мендоса (1535—1609) — іспанський військовик, губернатор Чилі, віце-король Перу.
 Едісон Уртадо (1972) — колумбійський борець вільного стилю.
 Езекієл Уртадо (1825—1890) — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії.
 Іван Уртадо (1974) — еквадорський футболіст.
 Луїс Альфонсо Уртадо (1994) — колумбійський футболіст.
 Флоріан Ларгача Уртадо — державний скарбничий Сполучених Штатів Колумбії.

Топоніми 
 Уртадо — річка в Чилі, притока Лимарі
 Падре-Уртадо — місто в Чилі.
 Ріо-Уртадо — комуна в Чилі.